Пикколомини:

 Пикколомини — благородное итальянское семейство, имевшее большое влияние в Сиене начиная с XIII века.
 Пикколомини — большой ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.

Представители 
 Пий II — папа римский (1458—1464);
 Пий III — папа римский (1503);
 Пикколомини, Джакомо (1795—1867) — итальянский кардинал;
 Пикколомини, Джованни (1475—1537) — итальянский кардинал;
 Пикколомини, Оттавио (1599—1656) — герцог Амальфи, генерал-фельдмаршал Священной римской империи (1634 год);
 Пикколомини, Франческо (1582—1651) — Генерал Общества Иисуса в 1649—1651 годах;
 Пикколомини, Энеа Сильвио (1709—1768) — итальянский кардинал.